Détroyat peut désigner :

Patronyme 

 Léonce Détroyat (1829-1898), officier de marine, homme politique et publiciste
 Michel Détroyat (1905-1956), aviateur, pilote d'essai
 Robert Détroyat (1911-1941), officier de marine

Navire 
 Détroyat, un aviso de la Marine nationale française (1974–1997)